Haunted Mansion (attractie), een attractie in Disneyland.
The Haunted Mansion (film), een fantasyfilm gebaseerd op bovenstaande attractie.
The Haunted Mansion (videospel), een videospel gebaseerd op bovenstaande film.